Sophie von Sachsen-Coburg-Saalfeld ist der Name folgender Personen:

 Sophie von Sachsen-Coburg-Saalfeld (1778–1835), Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld
 Sophie von Sachsen-Hildburghausen (1760–1776),  Herzogin von Sachsen-Coburg-Saalfeld
 Sophie Wilhelmine von Sachsen-Coburg-Saalfeld (1693–1727), Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld und durch Heirat Fürstin von Schwarzburg-Rudolstadt
 Sophie von Braunschweig-Wolfenbüttel (1724–1802), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Coburg-Saalfeld

siehe auch:
 Charlotte Sophie von Sachsen-Coburg-Saalfeld (1731–1810), Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld und durch Heirat Erbprinzessin zu Mecklenburg